Polo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 w Paryżu rozgrywane było w dniach od 28 czerwca do 12 lipca 1924 r. Turniej, w którym wzięło udział 5 drużyn (łącznie 24 zawodników), przeprowadzono systemem każdy z każdym.

Składy

Końcowa klasyfikacja

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 [dostęp 2014-01-02]
Baza danych MKOL [dostęp 2014-01-02]
 [dostęp 2014-01-02]

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924
Polo na igrzyskach olimpijskich